Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу вони виступали з іншими партнерками, Девенпорт - з Коріною Мораріу, а Реймонд - з Мартіною Навратіловою.

Девенпорт і Мораріу програли в півфіналі парі Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес, тоді як Реймонд і Навратілова у другому колі поступились парі Анастасія Мискіна і Віра Звонарьова.

Паскуаль і Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Кузнецова і Олена Лиховцева з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Деніса Хладкова /  Любомира Курхайцова

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Pacific Life Open 2004
Pacific Life Open